Distretto di Lampa – distretto del Perù nella regione di Ayacucho
Distretto di Lampa – distretto del Perù nella regione di Puno